Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Western & Southern Open 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl bratrský pár amerických světových jedniček Boba a Mika Bryanových.
 
Ve finále si nejvýše nasazení bratři Bryanovi poradili s kanadsko-americkou dvojicí Vasek Pospisil a Jack Sock po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Jednalo se o opakování finálového duelu z Wimbledonu 2014, v němž po pětisetovém dramatu vyhráli Pospisil se Sockem.

Bryanovi tak na Cincinnati Masters dobyli pátou trofej. Společně pak na okruhu ATP Tour vybojovali 99. turnajový titul, čímž navýšili rekord. O jubilejní sté turnajové vítězství se podle slov Boba Bryana chystali pokusit na následném US Open 2014, když v uplynulých devíti sezónách vždy vyhráli alespoň jeden Grand Slam, který jim v roce 2014 stále unikal. V Cincinnati oba dosáhli také na rekordní třicátý titul ze série Masters.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (2. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Western & Southern Open 2014